River Wye kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Wye (vattendrag i Storbritannien, lat 53,18, long -1,62), England, 
 River Wye (vattendrag i Storbritannien, Gloucestershire), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar